Yuu ist eine Transkriptionsvariante des Vornamens folgender Personen:
 Yū Aoi (* 1985), japanische Schauspielerin und Model
 Yu Fujiki (1931–2005), japanischer Schauspieler
 Yū Suzuki (* 1958), japanischer Spieleentwickler
 Yuu Watase (* 1970), japanische Comiczeichnerin
 Yuu Yoshimi, Sänger von 404 Not Found (Band)

YUU steht für:
 YUU-Skydive Fallschirmsport, Sportverein

Siehe auch:
 Yū Yū Hakusho, Manga-Serie

Abkürzung